Złota Piłka 1994 – nagroda przyznana 20 grudnia 1994 roku przez zespół dziennikarzy sportowych z krajów członkowskich UEFA. Nagrodą tą uhonorowano Christo Stoiczkowa.

Stoiczkow był pierwszym Bułgarem, który otrzymał to trofeum. Był również trzecim zdobywcą Złotej Piłki w barwach FC Barcelony. Przed nim nagrodę tę otrzymywali Luis Suárez (1960) i Johan Cruijff (1973, 1974).

Ranking

Linki zewnętrzne 
 

1994 w piłce nożnej
Złota Piłka